Tarcza Wspólnoty (, do roku 2002 Tarcza Dobroczynności, ) – trofeum przyznawane zwycięskiej drużynie meczu rozgrywanego pomiędzy aktualnym Mistrzem Anglii oraz zdobywcą Pucharu Anglii w danym sezonie (jeżeli ta sama drużyna wywalczyła zarówno mistrzostwo, jak i Puchar kraju - to jej przeciwnikiem zostaje wicemistrz kraju).

Historia 
Poprzednikiem Superpucharu Anglii był Superpuchar Szeryfa Londynu (ang. Sheriff of London Charity Shield), który rozgrywany był od sezonu 1898/99 w meczu pomiędzy zawodowymi piłkarzami a amatorami. Aby go zastąpić, utworzono Tarczę Dobroczynności Związku Piłki Nożnej (ang. The Football Association Charity Shield). Mistrz Football League First Division i mistrz Southern Football League spotkali się w Superpucharze nowego formatu. Pierwszy mecz o Tarczę Dobroczynności odbył się w 1908 roku: spotkały się w nim Manchester United F.C. (mistrzowie Pierwszej Dywizji) i Queens Park Rangers F.C. (mistrzowie Ligi Południowej). Mecz zakończył się remisem 1:1, a powtórkę Manchester United wygrał z wynikiem 4:0. To był jedyny raz, kiedy odbyła się powtórka Superpucharu Anglii. Oba mecze odbyły się na stadionie Stamford Bridge.

Formuła rozgrywek zmieniała się cyklicznie: w 1913 roku amatorzy zmierzyli się z zawodowymi piłkarzami w Superpucharze, a w 1921 roku po raz pierwszy zwycięzcy Football League zmierzyli się ze zwycięzcami Pucharu Anglii. W latach dwudziestych format Superpucharu nadal się zmieniał, najczęściej obejmujący pojedynki amatorów i profesjonalistów. W 1927 roku zawodowców reprezentowali zdobywcy Pucharu Anglii Cardiff City F.C., a amatorów klub Corinthian F.C.

Od 1930 roku stało się to standardowym spotkaniem pomiędzy zdobywcą Pucharu Anglii a mistrzem Anglii (z pewnymi wyjątkami), format, który pozostał do dziś. Najbardziej znanymi wyjątkami od tego formatu był Superpuchar 1950 roku, w którym reprezentacja Anglii w składzie na Puchar Świata grała przeciwko reprezentacji Football Association, która tego lata podróżowała po Kanadzie, grając mecze towarzyskie, oraz Superpuchar 1961 roku, w którym Tottenham Hotspur F.C., który wygrał "dublet" (mistrzostwa i Puchar Anglii), grał z reprezentacją Football Association.

Od 1959 roku mecz o Tarczę Wspólnoty rozgrywany jest jako pierwszy mecz sezonu. Wciąż jednak nierozstrzygnięta pozostawała kwestia, które drużyny powinny zagrać w Superpucharze w przypadku, gdyby jeden klub wygrał "dublet". W 1971 roku Arsenal F.C. zdobył "dublet", ale ze względu na zaplanowane już mecze przedsezonowe nie mógł wziąć udziału w Superpucharze. W tegorocznym Superpucharze wystąpili mistrzowie Drugiej Dywizji Leicester City F.C. i finaliści Pucharu Anglii, Liverpool F.C. Leicester City zdobyło Superpuchar Anglii, chociaż nigdy nie zdobyło mistrzostwa Anglii ani Pucharu Anglii.

W 1974 roku sekretarz Związku Piłki Nożnej Ted Crocker zatwierdził format Superpucharu, w którym mecz rozgrywany jest na stadionie Wembley, a dochód otrzymywany z meczu przeznaczany na cele charytatywne. Crocker orzekł również, że jeśli drużyna zdobyła "dublet", musi zagrać z wicemistrzem kraju. Ta zasada obowiązuje do teraz.

W przypadku remisu przyznawane są rzuty karne (w latach 1949–1993 jeśli padł remis, to obie drużyny były uznawane za zwycięzców Superpucharu).

Po utworzeniu Premier League Superpuchar jest rozgrywany między mistrzami Premier League a zwycięzcami Pucharu Anglii.

W związku z przebudową stadionu Wembley w latach 2001-2006 mecze o Superpuchar Anglii odbywały się na Millennium Stadium w Cardiff. Superpuchar 2001 roku pomiędzy Liverpool F.C. a Manchester United F.C. był pierwszym meczem w historii turnieju rozgrywanym na stadionie zadaszonym.

W 2002 roku turniej zmienił nazwę z Tarczy Dobroczynności na Tarczę Wspólnoty. Poprzedziła to mała afera wokół niejasnego podziału pieniędzy na cele charytatywne. W związku z tym zdecydowano się na zmianę nazwy meczu. Pierwszym zwycięzcą Pucharu Wspólnoty został Arsenal, który pokonał 1:0 Liverpool.

Format 
Mecz o Tarczę Wspólnoty rozgrywany jest jako pierwszy mecz sezonu. Jeśli jedna drużyna wygrała zarówno Premier League jak i Puchar Anglii, o Tarczę Wspólnoty walczy mistrz i wicemistrz kraju. W przypadku remisu po upływie regulaminowego czasu gry przeprowadza się dogrywka. Jeżeli i ona nie wyłoni zwycięzcę, to od razu zarządzana jest seria rzutów karnych.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono i kursywą oznaczone zespoły, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju (dublet),
 wytłuszczono zespoły, które zdobyły mistrzostwo kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które zdobyły Puchar kraju,
 podkreślono nazwy zespołów, które zdobyły mistrzostwo niższych lig lub ligi południowej,
 kursywą i podkreśleniem oznaczone zespoły, które są finalistami Pucharu kraju lub obrońcą Tarczy lub reprezentantami profesjonalistów, amatorów, kraju.

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii finałów o Superpuchar Anglii na podium oficjalnie stawało w sumie 11 klubów. Liderem klasyfikacji jest Manchester United, który zdobył trofeum 21 razy.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według drużyn FA 
Oprócz klubów w finałach Tarczy Dobroczynności uczestniczyły drużyny reprezentujące profesjonalne oraz amatorskie kluby. W 1950 udział brała reprezentacja Anglii przygotowująca się do Pucharu Świata oraz reprezentacja Football Association, która tego lata podróżowała po Kanadzie, gdzie uczestniczyła w meczach towarzyskich.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według kwalifikacji

Zobacz też 
 Premier League
 Puchar Anglii

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Angielskiego Związku Piłki Nożnej 
 
 
 Lista meczów na stronie RSSSF